Франц I (8. децембар 1708 — 18. август 1765) био је, као Франц Штефан, велики војвода Тоскане, а затим од 1745. до своје смрти цар Светог римског царства. Са својом супругом Маријом Терезијом утемељио је владарску лозу Хабзбург-Лотаринген.

Франц Штефан је рођен као други син Леополда Јозефа, војводе од Лотарингије (Лорене) сина Карла V, и Елизабете Шарлоте од Орлеана, ћерке Филипа I, војводе од Орлеана. Лотариншке војводе су биле веома лојалне Хабзбурзима, па је цар Карло VI, који иначе није имао синова, довео Франца Штефана у Беч са циљем да се лотариншки наследник приближи царевој ћерки Марији Терезији. Франц Штефан је 1729. наследио оца на месту лотариншког војводе, али је 1735. своју очевину заменио за Велико војводство Тоскану. После Рата за пољско наслеђе Војводство Лотарингија је уступљено збаченом пољском краљу Станиславу Лешћинском, док је Франц Штефан одређен за наследника последњег Медичија у Тоскани.

Најзад, Франц Штефан се 12. фебруара 1736. оженио Маријом Терезијом и пар је извесно време провео у Фиренци, тосканској престоници. Карло VI је Прагматичном санкцијом покушао да законски обезбеди да га на царском престолу наследи ћерка Марија Терезија. Међутим, када је 1740. Карло VI умро Француска, Саксонија, Баварска и Пруска су одбациле Прагматичну санкцију и за новог цара је, као Карло VII, изабран кнез-изборник Баварске. Тек током Рата за аустријско наслеђе Марија Терезија је уговором у Фусену обезбедила да након смрти Карла VII њен супруг буде изабран за цара. Тако је 1745. Франц Штефан изабран за цара као Франц I и за савладара своје супруге на свим наследним поседима Хабзбурга (Аустрија, Угарска, Чешка).

Франц I је током своје владавине имао само номиналну улогу, док је главне државничке послове обављала његова супруга Марија Терезија. Царски пар је имао укупно шеснаесторо деце, а најмлађа ћерка била је Марија Антоанета, злосрећна француска краљица. Франц I је умро изненада 18. августа 1765. у Инзбруку на повратку из опере. Царски престо наследио је најстарији син Јозеф II, док је Леополд II преузео Велико војводству Тоскану.

Породично стабло

Референце

Спољашње везе 

Рођени 1708.
Умрли 1765.
Цареви Светог римског царства
Краљеви Чешке
Краљеви Угарске
Бургундске војводе
Личности Рата за аустријско наслеђе
Војводе Лорене
Велике војводе Тоскане